Ранчо ла Парада има више значења:

 Ранчо ла Парада (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ла Парада (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику